

Віндуґа — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Віндуґа — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства